Медве́жка — название различных географических объектов.

Возвышенности 
 Медвежка — гора близ посёлка Северка, в муниципальном образовании «город Екатеринбург» Свердловской области.
 Медвежка — гора в Новоуральском городском округе Свердловской области.

Населённые пункты

Казахстан 
 Медвежка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Медвежка — посёлок в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Медвежка — посёлок в Усть-Цилемском районе Коми.
 Медвежка — посёлок в Нейском районе Костромской области.
 Медвежка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Медвежка — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Медвежка — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.
 Медвежка — деревня в Омутинском районе Тюменской области.

Озёра 
 Медвежка — озеро в окрестностях города Харцызска Донецкой области.

Реки

Ближнее зарубежье 
 Медвежка — река в Днестровском районе Черновицкой области Украины и Бричанском районе Молдавии, приток Прута.

Россия

Северо-Западный федеральный округ 
 Медвежка — река в Ленском районе Архангельской области, приток Верхней Лупьи.
 Медвежка — река в Усть-Кубинском районе Вологодской области, приток Уфтюги.
 Медвежка — река в Олонецком районе Карелии.
 Медвежка — река в муниципальном образовании городской округ «Инта» Республики Коми, приток Большой Инты.
 Медвежка — река в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск» и муниципальном образовании городского округа «Вуктыл» Республики Коми, приток Мичаю.
 Медвежка — река в Волховском районе Ленинградской области, приток Суксы.

Центральный федеральный округ 
 Медвежка — река в Покровском районе Орловской области, приток Липовца.

Приволжский федеральный округ 
 Медвежка — река в Добрянском городском округе Пермского края, приток Чусовой.
 Медвежка — река в Чусовском городском округе Пермского края, приток Усьвы.

Уральский федеральный округ 
 Медвежка — река в Асбестовском городском округе Свердловской области, приток Большого Рефта.
 Медвежка — река в Гаринском городском округе Свердловской области, приток Тавды.
 Медвежка — река в Кировградском городском округе, приток Сулёма.
 Медвежка — река в городском округе Первоуральск Свердловской области, приток Каменки.
 Медвежка — река в Полевском городском округе Свердловской области, приток Западной Чусовой.
 Медвежка — река в городском округе Ревда Свердловской области, приток Глубокой.
 Медвежка — река в городском округе Ревда Свердловской области, приток Далеки.
 Медвежка — река в Режевском городском округе Свердловской области, приток Бобровки.
 Медвежка — река в Режевском городском округе Свердловской области, приток Режа.
 Медвежка — река в Голышмановском и Омутинском районах Тюменской области, приток Солоновки.

Сибирский федеральный округ 
 Медвежка — река в Крапивинском районе Кемеровской области — Кузбасса, приток Тайдона.
 Медвежка — река в Каргасокском районе Томской области, впадает в озеро Польто 3-е.
 Медвежка — река в Парабельском районе Томской области, приток Чагвы.
 Медвежка — река в Томской области, приток Чузика.

Дальневосточный федеральный округ 
 Медвежка — река в Ольском районе Магаданской области, впадает в Охотское море.
 Медвежка — река на Камчатке, впадает в Кроноцкий залив.
 Медвежка — река на Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области, приток реки Агнево.
 Медвежка — река в Смирныховском районе Сахалинской области, приток Пиленги.

См. также 
 Медвежьегорск
 Медвежий Стан
 Медвежье